Фамилија Кињонес има више значења:

 Фамилија Кињонес, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кињонес (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику